Андреенки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Андреенки — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Андреенки — деревня в Юхновском районе Калужской области.